Алфераки — греческая фамилия. Известные носители:

 Алфераки, Ахиллес Николаевич (1846—1919) — российский композитор и государственный деятель.
 Алфераки, Михаил Михайлович (1889—1958) — есаул лейб-гвардии Казачьего полка, герой Первой мировой войны.
 Алфераки, Михаил Николаевич (1852—1914) — цензор.
 Алфераки, Николай Дмитриевич (1815—1860) — помещик и негоциант, городской голова Таганрога.
 Алфераки, Сергей Николаевич (1850—1918) — российский орнитолог и энтомолог.